Домонтович — русская дворянская фамилия западнорусского происхождения. Согласно архивным документам (летописи, выписки, поколенные росписи и пр.), Домонтовичи происходят от псковского князя Довмонта (Даумантаса), литовца по происхождению, княжившего в XIII столетии.

Представители фамилии:

 Домонтович, Александра Михайловна (1872—1952) — А. М. Коллонтай в девичестве.
 Домонтович, Алексей Иванович (1846—1908) — русский военачальник, командир Персидской казачьей бригады.
 Домонтович, Василий Васильевич (1807—1868) — генерал-майор, Георгиевский кавалер (капитан; № 8791; 26 ноября 1851).
 Домонтович, Иван Иванович (1815—1895) — тайный советник, гласный Санкт-Петербургской думы.
 Домонтович, Константин Иванович (1820—1889) — российский сенатор, деятель эпохи освобождения крестьян.
 Домонтович, Константин Кириллович (1854—?) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Домонтович, Михаил Алексеевич (1830—1902) — генерал, русский военный историк XIX в.
 Домонтович, Сергей Алексеевич — русский генерал, георгиевский кавалер.
 также
 Домонтович В. — литературный псевдоним украинского писателя В. П. Петрова (1894—1969).